Женская национальная сборная Израиля по софтболу — представляет Израиль на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Израильская ассоциация софтбола ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Израиля по софтболу

Ссылки 
  (Израильская ассоциация софтбола, официальный сайт)
 
 
 
 

Израиль
Софтбол в Израиле
Софтбол женская